Shaochilong (signifiant « dragon aux dents pointues ») est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des carcharodontosauridés. Il a vécu au Crétacé supérieur et ses fossiles ont été retrouvés dans une strate datée du Turonien de la formation géologique d'Ulansuhai, en Mongolie-Intérieure (nord de la Chine).

L'espèce type, Shaochilong maortuensis, a été décrite en 1964 par S. Y. Hu sous le nom de Chilantaisaurus maortuensis, puis a été renommée par Stephen L. Brusatte  en 2009.

Description 

L'holotype, IVPP V2885.1-7, est constitué de fragments de crâne, d'axis, de six vertèbres caudales provenant d'un seul spécimen, probablement adulte, retrouvé en Mongolie-intérieure.

Sa taille adulte est estimée entre 5 et  de longueur pour une masse d'environ 500 kg. Cette taille est très modeste pour un carcharodontosauridé, une famille qui regroupe des théropodes carnivores parmi les plus grands ayant existé sur Terre.

Historique 
Shaochilong est décrit et nommé par Hu en 1964 comme étant une espèce de Chilantaisaurus. Daniel Chure et Oliver Rauhut affirment que le spécimen n'appartient pas à ce genre et qu'il était probablement un coelurosaure primitif. En 2000, dans sa thèse, Chure le renomme Alashansaurus.

Classification 
En 2009, Brusatte et ses collègues classent le genre chez les Carcharodontosauridae, c'est le premier de cette famille à être retrouvé en Asie. Leur analyse permet de produire le cladogramme suivant :

En 2013, le paléontologue argentin Fernando Novas et ses collègues conduisent une analyse phylogénétique incluant les Carcharodontosauridae qui fournit un cladogramme un peu différent avec Shaochilong en groupe frère de la sous-famille des  Carcharodontosaurinae :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Carcharodontosauridae
 Formation d'Ulansuhai

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Carnosaure
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé
Tétrapode du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2009